Lähn ist:

 Lähn (Gemeinde Bichlbach), Ortschaft von Bichlbach, Bezirk Reutte, Tirol
 die deutsche Bezeichnung der polnischen Stadt Wleń in Niederschlesien 
 eine Regionalform des Worts Lawine

Siehe auch:
 Län
 Lehn